Curie kan syfta på:

 Curie –  en äldre enhet för radioaktivitet
 Curie (raketmotor) – en raketmotor utvecklad av Rocket Lab

Personer
 Irène Joliot-Curie (1897–1956), en fransk fysiker och kemist
 Frédéric Joliot-Curie (1900–1958), en fransk kärnfysiker, kemist och politiker
 Marie Curie (1867–1934), en polsk-fransk kemist och fysiker
 Pierre Curie (1859–1906), en fransk fysikalisk kemist

Geografi

Antarktis 

 Curie (ö), 
 Curie (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar